Бобрицька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України та УРСР.

 Бобрицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Бобрицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Бобрицька сільська рада — Київська область, Броварський район
 Бобрицька сільська рада — Київська область, Києво-Святошинський район
 Бобрицька сільська рада — Одеська область, Любашівський район
 Бобрицька сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район
 Бобрицька сільська рада — Сумська область, Білопільський район
 Бобрицька сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Бобрицька сільська рада — Черкаська область, Канівський район